Blue eyes (BZN), een lied van de Nederlandse groep BZN uit 1982
 Blue Eyes (Elton John), een lied van de Britse zanger Elton John uit 1982